Ganzhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Ganzhorn (* 1956), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Karl Ganzhorn (1921–2014), deutscher Physiker
 Natalie Ganzhorn (* 1998), kanadische Schauspielerin
 Philipp Franz Ganzhorn (18. Jh.), deutscher Kapitular und ab 1767 Scholaster am Würzburger Neumünster; siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt#K
 Wilhelm Ganzhorn (1818–1880), deutscher Jurist, Oberamtsrichter und Dichter